Бита́ров — (; б  [байтар, битар]) – ‘кузнец’) осетинская фамилия.

Известные носители 
 Битаров, Алихан Акимович (род. 1948) — чемпион СССР по тяжёлой атлетике среди молодёжи, чемпион РСФСР (1968).
 Битаров, Аслан Викторович (род. 1972) — МСМК по армспорту.
 Битаров, Вячеслав Зелимханович (род. 1961) — российский политик, глава Северной Осетии (2016—2021).
 Битаров, Заурбек Васильевич (1917—1973) — исполнитель осетинских народных танцев и танцев народов СССР, балетмейстер.
 Битаров, Олег Черменович (род. 1958) — советский хоккеист.
 Битаров, Роберт Аркадьевич (род. 1976) — российский футболист, полузащитник.
 Битаров, Тасолтан Моисеевич (1920—1997) — участник Великой Отечественной войны. Гвардии майор, заместитель командира 175-го гвардейского стрелкового полка.

Битарова 
 Битарова (Битарты), Зоя Александровна (род. 1942) —  кандидат филологических наук, осетинский активист.
 Битарова, Зинаида Семёновна (род. 1950) — русская поэтесса, прозаик, драматург.
 Битарова, Тереза Солтановна (Константиновна) (род. 1935) — бывший председатель Ассоциации осетин во Франции.

Примечания